Ia:
 Ia io – łacińska nazwa gatunku nietoperzy z mroczkowatych
 Ia - miejscowość w Grecji

IA:
 IA-32 i IA-64 – model programowy mikroprocesora firmy Intel
 pocztowe oznaczenie stanu Iowa (US-IA według normy ISO 3166-2)
 'ÍA Akranes – islandzki klub piłkarski

i.a.:
 i.a. (łac. in arteriam) – dotętnicze podanie leku
 i.a. (łac. inter alia) – dosł. „między innymi”